Agelaos (altgriechisch ) ist der Name von:

 Agelaos von Naupaktos (2. Jahrhundert v. Chr.), Kommandant und Diplomat des aitolischen Bundes
 Agelaos (Priester) (3. oder 2. Jahrhundert v. Chr.), eponymer Priester in Rhodos
 Agelaos (Musiker), Sieger der achten Pythien im Kitharaspiel
 Agelaos (Archon), thessalischer Archon 361–360 v. Chr.

in der griechischen Mythologie:
 Agelaos (Sohn des Herakles) und der Omphale, Urahn des Kroisos
 Agelaos (Sohn des Oineus) und der Althaia
 Agelaos (Sohn des Temenos), ließ seinen Vater ermorden
 Agelaos (Sohn des Stymphalos), Vater des Phalantos
 Agelaos (Sklave des Priamos), sollte Paris aussetzen und zog diesen stattdessen auf
 Agelaos (Sohn des Phradmon), im Trojanischen Krieg von Diomedes getötet
 Agelaos (Sohn des Damastor), ein Freier der Penelope
 Agelaos (Achaier), im Trojanischen Krieg von Hektor getötet
 Agelaos (Sohn des Euenor)
 Agelaos (Sohn des Hippasos)
 Agelaos (Sohn des Maion)

außerdem:
 (4722) Agelaos, ein Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner